Use Your Illusion (dall'Inglese Usa la tua Illusione) può riferirsi a:

 Use Your Illusion I, album della rock band statunitense dei Guns N' Roses pubblicato nel 1991 insieme ad Use Your Illusion II.
 Use Your Illusion II, album della rock band statunitense dei Guns N' Roses pubblicato nel 1991 insieme ad Use Your Illusion I.
 Use Your Illusion, raccolta dei Guns N' Roses pubblicata nel 1998 contenente canzoni prese da Use Your Illusion I e II.
 Use Your Illusion I, video live/ DVD dei Guns N' Roses pubblicato nel 1999.
 Use Your Illusion II, video live/ DVD dei Guns N' Roses pubblicato nel 1999.
 Use Your Illusion Tour, tour mondiale fatto dai Guns N' Roses dal 1991 al 1993 per pubblicizzare gli album omonimi.